Il toponimo Nkoloma può riferirsi a diversi comuni dello Zambia:

Nkoloma, comune del distretto di Luanshya
Nkoloma, comune del distretto di Lusaka